Traindorf ist der Ortsname von

 Traindorf (Heiligenstadt in Oberfranken), Ortsteil des Marktes Heiligenstadt in Oberfranken, Landkreis Bamberg, Bayern
 Traindorf (Marktleugast), Ortsteil des Marktes Marktleugast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Traindorf (Stockheim), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Stockheim, Landkreis Kronach, Bayern